Ribera Baja (Álava), een gemeente in de Spaanse provincie Álava
 Ribera Baja (Valencia), een comarca in de Spaanse provincie Valencia